Strietzel ist der Name von

 Achim Strietzel (1926–1989), deutscher Schauspieler und Kabarettist
 Bastian Strietzel (* 1998), deutscher Fußballspieler
 Daniela Strietzel (* 1958), deutsche Schauspielerin

Strietzel ist der Spitzname von

 Hans-Joachim Stuck (* 1951), deutscher Rennfahrer

Strietzel ist

 ein süddeutsches Synonym für Hefezopf
 ein ost- und mitteldeutsches Synonym für Striezel

Siehe auch:
 Allerheiligenstriezel, ein zu Allerheiligen verschenktes Backwerk